Ки́ровское лесничество — находится в пределах Ловозерского и Терского районов, на территориях подчинённых, Кировской, Апатитской и Оленегорской администрациям, Мурманской области, Россия.
В составе лесничества, числятся: 2 участковых лесничества. Это — Кировское и Апатитское участковые лесничества.

Площадь лесничества составляет — 684684 га, шестое по площади в округе.

Рельеф территории лесничества равнинный.

Адрес управления 
г. Апатиты, Северная улица, д. 24 кв. 2.

Участковые лесничества

Примечания

Ссылки 
 Лесохозяйственные регламенты.
 Лесной план Мурманской области

Лесничества Мурманской области